Корболиха:

 Корболиха — река в Алтайском крае.
 Корболиха — село в Третьяковском районе Алтайского края.